Діонн Уорвік (Dionne Warwick) — вокалістка, піаністка.
 Замок Уорвік